

Batthyány-kastélyok
Batthyány-kastély (Bicske)
Batthyány-kastély (Bóly)
Batthyány-kastély (Bozsok)
Batthyány-kastély (Cinkota)
Batthyány-kastély (Csákánydoroszló)
Batthyány-kastély (Dunakiliti)
Batthyány-kastély (Enying)
Batthyány-kastély (Ikervár)
Batthyány-kastély (Kisbér)
Batthyány-kastély (Ludbreg)
Batthyány-kastély (Magyarszecsőd)
Batthyány-Strattmann–Zathureczky–Gyömörey-kastély (Mesteri-Intaháza)
Batthyány-kastély (Pécs)
Batthyány-kastély (Zalacsány)
Batthyány-kastély (Zalaszentgrót)
Batthyány-Arz-kastély
Batthyány–Geist-vadászkastély
Batthyány-Pálffy-kastély
Batthyány-Strattmann-kastély (Körmendi várkastély)
Festetics–Batthyány-kastély
Batthyány-Draskovich-Csekonics-kastély
Batthyány-Zichy-Sennyei-kastély

Hasonló
 Batthyány-palota, Bécs 1. kerületében, a Herrengasse / Bankgasse sarkán
 Batthyány-Schönborn palota, Bécs 1. kerületében, a Renngassén.